Calyptra (von lat. calyptra = Haube, Mütze) 

ist in der Botanik:
 bei Samenpflanzen die Wurzelhaube
 bei Laubmoosen eine Haube auf der Kapsel des Sporophyt, siehe Kalyptra

bezeichnet zwei Gattungen von Lebewesen:
 eine blutsaugende Schmetterlingsgattung innerhalb der Eulenfalter, siehe Calyptra (Schmetterlingsgattung)
 eine Pilzgattung innerhalb der Schlauchpilz-Klasse der Dothideomycetes, siehe Calyptra (Pilzgattung)